Турия — многозначный термин. Может означать:

Топонимы

Населённые пункты 
 Турия (Болгария) — село в  Болгарии.
 Турия (Греция) — муниципалитет в Греции.
 Турия (Сербия) — село в Сербии.
 Турия (Волынская область) — село в Волынской области Украины.
 Турия (Кировоградская область) — село в Кировоградской области Украины.

Река 
 Турия — река в Испании.

Прочее 
 Турия — в индийской философии особое состояние сознания.